Горнозавóдский — прилагательное, происходящее от «горный завод», может также означать:

Топоним 
 Горнозаводский — жилой район Екатеринбурга (бывший Горнозаводский посёлок)

См. также 
 Горнозаводский район (значения)
 Горнозаводские округа
 Горнозаводские крестьяне
 Горнозаводские леса
 Горнозаводской Урал
 Горнозаводск
 Горнозаводской сельсовет
 Горнозаводской управленческий округ
 Горнозаводской листок
 Горнозаводское
 Горнозаводское дело
 Горнозаводская цивилизация

Примечания